Gaoliying (kinesiska: 高丽营, 高丽营镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 28 kilometer norr om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gaoliying är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Beiqijia,  km sydväst om Gaoliying. Trakten runt Gaoliying består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina